Folégandros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Folégandros, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Folegandros, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar